Bodo Ramelow (1956) – politico tedesco
 Carsten Ramelow (1974) – ex calciatore tedesco